Микаэль Мадар (; родился 8 мая 1968 года в Париже, Франция) — французский футболист нападающий, более известный по выступлениям за клубы «Монако»,«Эвертон» и «Пари Сен-Жермен». Участник Чемпионата Европы 1996 года.

Клубная карьера

Ранняя карьера 
Мадар начинает свою карьеру в «Сошо» в 1986 году. В 1988 году, он вместе с командой выходит в финал Кубка Франции.  В ходе финального мачта против «Метца», Микаэль получает красную карточку, которая стоит его команде победы. В 1989 году французская спортивная газета L’Équipe, описывает нападающего, как талантливого нападающего, отлично проявляющего себя в игре головой. В том же году «Сошо» продает нападающего в клуб второго французского дивизиона «Лаваль». В новой команде, Мадар получает больше игрового времени, забивая в 31 матче 9 мячей. После сезона в «Лавале», львы решают вернуть Микаэля и выкупают его обратно. После возвращения Мадар не может найти свою игру и  1992 году принимает приглашение «Канна». Под руководством тренера команды Луиса Феранадеса, Микаэль быстро прогрессирует, за два сезона забивая 26 мячей. Также он вместе с Зенедином Зиданом помогает команде занять 4-е место в сезоне 1990/91 и принять участие в Кубке УЕФА.

«Монако» 
Удачная игра за «Канн», привлекала к Мадару внимание более именитых клубов. Самым настойчивым оказался тренер «Монако», Арсен Венгер, пригласивший нападающего в свою команду. В то время за «монегасков» выступали Юрий Джоркаефф, Сонни Андерсон, Дан Петерсен, Виктор Икпеба, Энцо Шифо и Тьерри Анри, поэтому Мадару отводилась роль «джокера», он должен был усиливать игру команды выходя на замену в концовке матчей. В первом сезоне он провел за команду 23 матча и забил 6 мячей. После ухода Венгера в японский «Нагоя Грампус», новый тренер Жан-Люк Эттори стал использовать Микаэля, как основного партнера по нападению бразильца Сонни Андерсона. Мадар отлично провел сезон забив 8 голов, а Сонни помог стать лучшим бомбардиром Лиги 1 и заслужил попадание в заявку сборной на Евро-96.

Международная карьера 
Микаэль дебютирует за сборную Франции в матче Квалификационного раунда Евро-96 против сборной Румынии. На 63-й минуте матча Мадар заменяет Кристофа Дюгарри, а через 10 минут он делает результативный навес на Зенедина Зидана, который устанавливает окончательный счет, 3:1. Следующий матч против сборной Израиля, Микаэль начинает в стартовом составе. Свой единственный гол за сборную, Мадар забивает в товарищеском матче против сборной Армении, который становится для него последним в футболке национальной сборной.

Тренер французов, Эме Жаке включает Микаэль в заявку команды на Чемпионат Европы 1996 года, но на поле Мадар так и не появляется. Несмотря на это, Микаэлю досталась бронзовая медаль первенства.

Матчи и голы за сборную

Достижения 
Международные

 Франция
  Чемпионат Европы по футболу 1996

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на fannet.org
 
 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК «Лаваль»
Игроки ФК «Канн»
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Кретей»